Ро́щина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Рощина, Евгения Сергеевна (род. 1979) — российская гимнастка, мастер спорта международного класса, призёрка чемпионата мира.
 Рощина, Надежда Николаевна (род. 1954) — советская гребчиха.
 Рощина, Татьяна Андреевна (род. 1987) — казахстанская лыжница.

 Рощина-Инсарова, Екатерина Николаевна (1883—1970) — русская драматическая актриса.